

Итоговая таблица

Плей-офф 
В плей-офф вышли команды занявшие первые 4 места, а также 2 лучшие команды из низшего дивизиона.

 Первый раунд
 A) Либертас — Виртус — 5:1
 B) Фаэтано — Сан-Джованни 0:0 (по пен. 6-7)

 Второй раунд
 C) Виртус — Фаэтано — 4:3 (Фаэтано выбывает)
 D) Либертас — Сан-Джованни — 3:2

 Третий раунд
 E) Виртус — Сан-Джованни — 1:0 (Сан-Джованни выбывает)
 F) Фольгоре/Фальчано — Либертас — 1:1 (по пен. 4:5)

 Четвёртый раунд
 G) Фольгоре/Фальчано — Виртус — 1:2 (Фольгоре/Фальчано выбывает)
 H) Тре Фиори — Либертас — 2:0

 Полуфинал
 I) Либертас — Виртус — 0:0 (по пен. 7:8)

 Финал:
 L) Тре Фиори — Виртус — 3:3 (по пен. 6-5)

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино

1987/1988
Сан-Марино
1987 год в Сан-Марино
1988 год в Сан-Марино